Лавский — фамилия. Известные носители:

 Лавский, Иван Иванович (1919—1977) — русский, советский живописец, график.
 Лавский, Виктор Михайлович (1914—2012) — советский боевой лётчик, штурман. Генерал-лейтенант авиации.